Frédéric Épaud (?-), acteur français ;
 Guy Epaud (1936-), coureur cycliste français.
Patronyme français